Attention deficit disorder
 Atletiekclub De Demer
 een Engelse term, verwijst naar optellen of toevoegen
 ADD, IATA-code voor de Luchthaven Bole Internationaal
ADD (analoge opname, digitale mixing, digitale mastering), een SPARS-code soms aangegeven op CD's